Рица или Большая Рица — горное озеро в Абхазии.
 Малая Рица — горное озеро в Абхазии.
 Рица — озеро на полуострове Трудный.
 Рица — абхазский вокально-инструментальный ансамбль.
 Рица (футбольный клуб) или Динамо (футбольный клуб, Сухум).